«Читтаделла» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии B. Основан в 1973 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Пьерчезаре Томболато», вмещающем 7 623 зрителя.

История 
В сезоне 2007/08 клуб занял 3-е место в Серии C1/A, затем обыграл в плей-офф клуб Кремонезе, таким образом получив право выступать в Серии B. Прежде клуб выступал на таком уровне лишь дважды, с 2000 по 2002 год. Первый шанс попасть в серию А у команды появился в сезоне 2009/10, но победить Брешиа в матче плей-офф не удалось. По окончании сезона 2014/15 команда вылетела в Серию С1/А, где в следующем сезоне 2015/16 заняла 1-место и вновь вернулась в серию В. В сезонах Серии B 2016/17 и 2017/18 клуб был дважды близок к выходу в Серию А, однако проигрывал матчи плей-офф за выход в высшую лигу Италии, тем самым продолжая выступать в сезоне 2018/19 во втором дивизионе.

Достижения 
Серия C1: (3)

 Победитель: 2015/16

 Бронзовый призёр: 1999/00, 2007/08

Серия D: (2)
 Победитель: 1988/89, 1992/93

Текущий состав 

По состоянию на 30 октября июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Тренерский и медицинский штаб

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии
ФК «Читтаделла»